Peñalosa puede referirse a:

 Peñalosa o Peñaloza, un yacimiento arqueológico situado en el municipio onubense de Escacena del Campo (España).
La Peñalosa, pedanía cordobesa perteneciente a Fuente Palmera.
 Peñalosa, un yacimiento arqueológico situado en el municipio jiennense de Baños de la Encina (España).
 Enrique Peñalosa, político colombiano.
 José Manuel Peñalosa, político español.
 Juan de Peñalosa, pintor español.
 Francisco de Peñalosa compositor español del renacimiento.